Tunstall puede hacer referencia a:

 Tunstall, una comunidad no incorporada en el estado de Virginia (Estados Unidos).
 Tunstall, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Tunstall, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Yorkshire del Norte (Inglaterra).
 Tunstall, uno de los seis pueblos que forman la ciudad de Stoke-on-Trent en el condado de Staffordshire (Inglaterra).
 Kate Victoria «KT» Tunstall (1975), una cantautora escocesa.
 Marmaduke Tunstall (1743-1790), un ornitólogo inglés.